Angelina Łysak –en ucraniano, Ангеліна Лисак, Anhelina Lysak– (12 de enero de 1998) es una deportista ucraniana que compite en lucha libre; desde el año 2021 bajo la bandera de Polonia.

Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha de 2022 y dos medallas en el Campeonato Europeo de Lucha, plata en 2021 y bronce en 2020.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Ucrania
Luchadores de Polonia